Похо́д Кра́сной армии в Приба́лтику и Белору́ссию в 1918—1919 г.г., За́падный похо́д Кра́сной армии — наступление Красной Армии на западном стратегическом направлении с целью занятия территории Белоруссии и Прибалтики и установления на их территории советской власти. Официальной целью похода провозглашалось недопущение перехода власти в руки местной национальной интеллигенции, мелкобуржуазных партий и так называемых «социал-соглашателей» (меньшевики, эсеры, Бунд).
Является частью Гражданской войны в России, Войны за независимость Эстонии, Латвии, Литвы. Включала наступление 7 советской армии в Эстонии и Латвии и Западной армии в Белоруссии и Литве.
Советским войскам противостояли: в Эстонии — эстонские войска, белогвардейцы и финские добровольцы; в Латвии — Прибалтийский ландесвер и немецкие железная и гвардейская дивизия; в Литве — Прусский добровольческий корпус Гофмана; в Беларуси — Польские отряды Самообороны и украинские гайдамаки и петлюровцы.
И во время операции, и после неё, и в наши дни существовало много взглядов на «Поход»: от «освободительного похода» в советской историографии до «оккупации» в западной и прибалтийской историографии.
Советская историография рассматривает это следующим образом:«…В то время как цензовый элемент под завесой германских штыков свободно организовался на своей территории, распыленный по территории России пролетариат Эстонии, Латвии, Финляндии, Литвы, Белоруссии и Польши стремился к тому же под защитой советской власти.
Советская Россия как первое в мире пролетарское государство оказывала поддержку рабоче-крестьянским массам окраин, желавшим создать на своей родине советские республики. Советская власть позволила сформировать в РСФСР советские национальные армии как для овладения территорией этих национальностей, так и для закрепления этих территорий за собой…»

Предпосылки 
В феврале-марте 1918 г. Германия и её союзники (Австро-Венгрия, Болгария, Османская империя) перешли в наступление по всему фронту и захватили значительную территорию — территорию Эстонии, Восточной Латвии, Центральной Белоруссии и большую часть Украины. 3 марта 1918 г. был подписан Брестский мир, по которому Советская Россия отказывалась в пользу Германии и Австро-Венгрии от Прибалтики и части Белоруссии западнее линии Двинск-Пружаны. Советская Россия признавала независимость УНР.

Отказ Германии от условий Брест-Литовского мира, наряду с Бухарестским миром с Румынией, зафиксирован Компьенским перемирием (раздел B, п. XV) между Антантой и Германией 11 ноября 1918 года.

13 ноября ВЦИК РСФСР аннулировал Брестский мирный договор:Всероссийский ЦИК сим торжественно заявляет, что условия мира с Германией, подписанные в Бресте 3 марта 1918 года, лишились силы и значения. Брест-Литовский договор(равно и Дополнительное соглашение, подписанное в Берлине 27 августа и ратифицированное ВЦИК 6 сентября 1918 г.) в целом и во всех пунктах объявляется уничтоженным. Все включенные в Брест-Литовский договор обязательства, касающиеся контрибуции или уступки территории и областей, объявляются недействительными…Трудящиеся массы России, Лифляндии, Эстляндии, Польши, Литвы…, освобождённые Германской революцией от гнета грабительского договора, продиктованного германской военщиной, призваны сами решать свою судьбу
В ноябре Советские правительство отдало приказ о выдвижении советских войск на территорию Украины, Белоруссии и Прибалтики вслед за отходившими германскими войсками с целью установления там советской власти.

Силы сторон 
Красная армия (7-я и Западная Армии) в общей сложности насчитывала более 15, 1 тыс. штыков, более 600 сабель, около 76 орудий и 489 пулемётов; по другим данным — 17 313 штыков, 661 сабля, около 66 орудий, 285 пулемётов.

Эстонская армия на январь 1919 года насчитывала в общей сложности 13 000 человек, на фронте было 5 700 человек, по другим данным 4 450 человек.

Латвийская армия была малочисленной: 20 декабря в Риге создаётся Студенческая рота (216 человек), а на 3 января 1919 г. латвийские войска — 4 роты насчитывали 436 человек. 5 января в Елгаве был создан Латышский отдельный батальон.

Литовская армия на декабрь 1918 года составляла чуть более 230 человек, а после мобилизации офицеров объявленной 25 января около 400 человек.

Польские отряды Самообороны в общей сложности насчитывали более 3 000 человек.

Состав сторон

Советская Россия и её союзники 
Советская Россия создавала на занятых территориях новые советские республики и передавала им часть своих войск. Таким образом все эти государства (ЭТК, ЛССР, ЛСР и ССРБ) автоматически становились союзниками Советской России.

Национальные государства 
Против Советской России выступали национальные «буржуазные» республики: Эстония, Латвия, Литва, Польша, а также УНР. Их поддерживал Британский флот и белогвардейский Северный корпус.

Германия 
Особую позицию в конфликте заняла Германия. Правящие круги Германии враждебно относились к Советской России. 5 ноября 1918 г. из Берлина было выслано советское посольство. Не изменилось отношения и после Ноябрьской революции в Германии. 11 ноября 1918 главнокомандующий Восточным фронтом фон Кирхбах отдал приказ о частичной эвакуации германских войск, и лишь 28 ноября Военное министерство Восточного фронта издало приказ oб эвакуации германских войск с территорий Финляндии, Эстонии, Латвии, Белоруссии, Украины, Крыма, Грузии . Однако Германия не отказывалась от интервенции. В приказе германского верховного командования от 16 ноября говорилось:«…быстрое оставление всех восточных областей… противоречит национальным и хозяйственным интересам Германии…»
Вместо нейтралитета Германия всячески препятствовала продвижению Красной армии:
 во-первых в Белоруссии германские войска и администрация всячески грабила население, вывозила имущество, разрушало мосты
 во-вторых германское командование разными способами затягивало эвакуацию своих войск
 в-третьих германские войска, осуществляя отход, продолжали оказывать содействие белогвардейцам и националистам в формировании отрядов, а польским войскам дали возможность занять Брест-Литовск.
Германские войска окончательно не отступили за границы 1914 года. Германские войска остались в Западной Белоруссии и Прибалтике (в Ковно-Гродненском и Лиепайском районах, в Северо-Западной Латвии). Их пребывание в Прибалтике предусматривалось: во-первых Компьеньским перемирием(это предусматривола 12 статья документа), а во-вторых Версальским мирным договором, пока Антанта будет считать это необходимым. В районе Гродно и Каунаса германские войска задержались чтобы не допустить советские войска в Восточную Пруссию, Гродно и Каунас стали крепостями в которых долго находились германские гарнизоны.

Подготовка операции 

Потерпев поражение в Первой мировой войне Германская империя должна была вывести свои войска с оккупированных ими территорий Белоруссии и Прибалтики к границам 1914 г. .
Однако не всё население бывших западных окраин Российской империи было радо возвращению советской власти:«…Революции в Германии и Австрии, революционная агитация большевиков в прифронтовой полосе — все это привело к тому, что австро-германские войска стали поспешно отступать из занятых ими советских районов. Испуганная буржуазия Латвии, Литвы, Белоруссии, Польши, Украины обратилась за содействием и помощью против большевиков к Антанте. Буржуазия этих стран прекрасно понимала, что без поддержки крупных империалистических государств ей не удержаться у власти. Об этом ярко свидетельствовал опыт российской буржуазии. Как и русская буржуазия, буржуазия окраинных государств начинает торговать своим „отечеством“……Антанта, боявшаяся пролетарской революции ещё больше, чем буржуазия окраин, охотно удовлетворила её просьбу взять окраинные государства под своё покровительство. Побежденной Германии было предъявлено требование не уводить из Прибалтики, Польши и Украины своих войск до замены их войсками Антанты…»
Советское командование решило продвигаться непосредственно вслед за отходящими германскими войсками и занимать очищаемые ими районы. 

Эти задачи легли на 7-ю армию(2-я Новгородская стрелковая дивизия, 6-я и 10-я стрелковые дивизии; всего свыше 7, 5 тысяч штыков, около 400 сабель, 58 орудий и 285 пулемётов) и Западную армию(17, Псковская и Западная стрелковые дивизии; всего более 7, 6 тысяч штыков, более 200 сабель, 204 пулемёта, 18 орудий; по другим данным 17 и Псковская дивизия, всего 9713 штыков, 261 сабля, 8 орудий). В оперативное подчинение 7-й армии передавалась часть Балтийского флота, усиленная Юрьевским полком, 1 -м и 6-м стрелковыми полками, несколькими кавалерийскими эскадронами и батальоном Латышской стрелковой дивизии.

Ход боевых действий

1 этап (ноябрь-декабрь 1918) 
В ночь на 17 ноября 1918 г. войска Западной армии и 2-я пограничная дивизия перешла демаркационную линию и начала продвигаться вслед за эвакуировавшимися германскими войсками.
В освобождённых от германских оккупационных войск районах восстанавливалась советская власть. В телеграмме от 29 ноября 1918 г. В. И. Ленин дал главнокомандующему И. Вацетису указание:«…С продвижением наших войск на запад и на Украину создаются областные временные советские правительства, призывающие укреплять Советы на местах. Это обстоятельство имеет хорошую сторону, что лишает возможности шовинистов Украины, Литвы, Латвии, Эстляндии рассматривать движение наших частей как оккупацию и создаёт способствующую атмосферу для продвижения наших войск. Без этого обстоятельства наши войска были бы поставлены в оккупированных областях в невозможное положение, а население не встречало бы нас как освободителей.
Ввиду этого просим дать командному составу соответствующих воинских частей указание о том, чтобы наши войска всячески поддерживали советские правительства…»

Освобождение Пскова 
Войска левого боевого участка(11-я Новгородская пехотная дивизия и часть 22-й стрелковой дивизии) 9 армии, при поддержке восставших рабочих, которые разгромили штаб белогвардейского Северного корпуса, 25 ноября освободили Псков.
При освобождении города особо отличились войска под командованием комиссара Яна Фабрициуса.

Наступление в Эстонии 

Занятие Эстонии было возложено на красные эстонские войска и главный удар наносился в Нарвском направлении. Красным эстонским частям должны были помогать войска 7-й красной армии и Красный Флот. 
Атака Красной армии, начавшаяся в конце 1918 года, застала Эстонию в очень тяжёлых условиях: государственный аппарат и армия Эстонской Республики находились лишь в начальной стадии становления, а армия испытывала недостаток в оружии и амуниции. Тяжелым было продовольственное положение. Большая часть жителей не поддерживала большевиков, но вера в сохранение суверенитета была слаба. Население не верило, что Эстония сможет противостоять наступлениям Красной армии .
В районе Нарвы сконцентрировало до 4 тыс. человек, 24 орудия, 12 миномётов, 68 пулемётов и 1 бронепоезд. Они вместе с отрядом эстонцев, численностью до 1 тыс. человек, заняли инженерно оборудованную оборонительную линию. 28 ноября войска правого боевого участка(6-я сд и 2-й Феллинский коммунистический эстонский стрелковый полк) 7-й армии перешли в наступление, и нанеся удары с разных сторон, при поддержке Балтийского флота выбили противника из города. На следующий день была создана Эстляндская трудовая коммуна. 
Эстонское правительство, при помощи остатков немецкой армии, русских и финских белогвардейцев из Финляндии быстро создало крупную силу, сломить которую не удавалось. Эстонцы удачно действовали по внутренним операционным линиям, опираясь на две сквозные железнодорожные магистрали, идущие от Ревеля, и широко пользовались бронепоездами.
Наступление советских войск развернулось на 3 направлениях:
1) на Нарву — Везенберг — Ревель
2) со стороны Пскова на Верро-Юрьев
3) от Верро на Валк-Пернов. 
На таллинском направлении Красная армия 16 декабря заняла Кунда, Раквере, а 26 — Тапа.24 декабря 49 красный латышский стрелковый полк взял Юрьев (совр. Тарту). В тылу германских и эстонских войск активно действовали партизанские отряды. К началу января 1919 г. части 7-й армии находились в 30-35 километрах от Ревеля (свр. Таллина).
Части 7 армии, наступавшие южнее Таллина, подходили к Пернову (совр. Пярну) и Феллину (совр. Вильянди).

Наступление в Латвии 

Части левого участка 7 армии, после освобождения Пскова, развивали наступление на валксом направлении. 9 декабря войсками Красной армии был занят Даугавпилс, 10-го Алуксне и Гулбене.
Части латышских красных стрелков наступали на 3 направлениях:
1) Псков — Валка — Рига
2) Режица — Крустпилс — Митава
3) Дрисса — Поневеж — Шавли
18 декабря была занята Валка и началось продвижение к Риге: 22 была занята Валмиера, 23 — Цесис. 
Советская историография утверждает, что «Рабоче-крестьянское население края встретило красных стрелков как своих избавителей от векового гнета».
Положение Латвии ухудшалось. 29 декабря вспыхнул бунт двух рот ополчения, сформированных правительством Ульманиса. Они отказались воевать с соотечественниками (красными латышскими стрелками), наступающими на Ригу. Бунт был подавлен на следующий день благодаря ландесверу. В связи с этим 30 декабря была взята Сигулда. 31 декабря части Латышской стрелковой дивизии столкнулись с частями латышско-немецко-русского ландесвера, на подступах к Риге, а именно у Инчукалнса, также там были части Железной бригады. 3 января в Риге вспыхнуло восстание рабочих. К концу дня город был взят. Туда вступили 1-й, 4-й и 6-й полки стрелковые полки. Через несколько дней была взята Митава. В середине января 1919 г. началось движение в Курляндию на широком фронте Виндава — Либава.
К 10 декабря 1918 г. советские войска вышли в Латвии на рубеж Крустпилс-Даугавпилс.
Немецкое баронство в союзе с латышской буржуазией оказывало сильное сопротивление. Укрепленные замки были превращены в цитадели феодализма. К борьбе с красными войсками наряду с местными формированиями привлечены были наемно-добровольческие отряды из остатков 8-й германской армии
Советская историография утверждает, что немецкое ост-зейское баронство оказывало сопротивление в союзе с латышской буржуазией, что «Укрепленные замки были превращены в цитадели феодализма», что против советских войск воевали и части 8 германской армии.
Декретом от 22 декабря СНК РСФСР признал независимость Советской Латвии.

Начало наступления в Белоруссии 
Наступление в Привислянском направлении началось сразу за отступлением германских войск. Задачей ставилось:
1) занятие Белоруссии
2) продвижение в сторону Варшавы до реки Западный Буг
Продвижение Красной армии к означенным рубежам развивалось вполне успешно.
Наступление в Белоруссии вела Западная армия(17-я и Псковская дивизия).Её продвижение не встречало почти никаких препятствий. 21 ноября 1918 г. частями Псковской дивизии был занят Полоцк, 22 — Дрисса. 22 части 17-й дивизии заняли Рогачёв, 24 — Жлобин, 28 — Бобруйск. В начале декабря 1918 Главное командование усилило Западную армию Западной дивизией, что усилило возможности её действий. 3 декабря части Западной дивизии заняли Борисов, 8 — Слуцк, 9 — Игумен. Рада БНР не создала отрядов для защиты Минска, а поляки, несмотря на создание Самообороны Минской земли, также не имели сил для его обороны. Поэтому части Красной армии(Западной дивизии Западной армии) вступили 10 декабря в Минск.
К 10 декабря 1918 г. советские войска вышли на линию Двинск — Минск — Слуцк — Шацылка — Руденец, освободив почти половину территории Белоруссии, а именно : Псковская дивизия достигла района Екабметс-Двинск, 17 дивизия — район Вилейки и Минска. 14 декабря части Западной дивизии освободили Вилейку, 18 — Молодечно, 27 — Новогрудок.

Начало наступления в Литве 

К 12 декабря части Красной армии численностью 18-20 тысяч человек подошли к границам Литвы. Части Псковской дивизии и 5 Виленский стрелковый полк, сформированный из русских, начинают наступление в Литве в Виленском и Паневежисском направлениях.
Советская историография утверждает что, борьба за занятие Литвы протекала в ещё более плохих условиях. Советское правительство ЛСР за отсутствием достаточных кадров не смогло создать своей вооруженной силы, а мелкобуржуазная народная масса («хозяйчики») находилась под сильным влиянием католического духовенства, и процесс эмансипации последней от пережитков старины к новой эпохе шел крайне медленно.
22 декабря были заняты Свентяны, 23 — Утена, 27 — Рокишкис.

2 этап (январь — февраль 1919) 
Советские войска стали встречать всё более усиливающееся сопротивление. Британские десанты высадились в Ревеле, Усть-Двинске и Либаве. Вместе с тем ухудшалось общее положение советских войск в Прибалтике — в Латвии продвижение было глубоким, в то же время фронт оказался растянутым, но Красная армия стала терпеть поражения на флангах — в Эстонии и Литве.

Контрнаступление эстонских и белогвардейских войск 

Правительство Эстонии решило оказать сопротивление агрессии большевиков, но во многом надеялась на помощь западных государств (то есть союзников России в Первой мировой войне) и Финляндии. Эти надежды были оправданы: в декабре 1918 г. — на помощь Эстонии прибыл военный флот Великобритании; Финляндия послала оружие, а в январе 1919 г. оттуда прибыли около 4000 добровольцев. Однако без решающих шагов Эстонии от внешней помощи не было бы пользы. Эстонское правительство активно действовало: проводилась мобилизация и формирование новых частей, а 23 декабря 1918 г. главнокомандующим армии был назначен активный полковник Йохан Лайдонер, он решил освободить Эстонию от большевиков и перейти в контрнаступление .
Советская историография утверждает, что эстонский войска значительно усилились «в особенности за счет формирования русских белогвардейских элементов, организуемых эмигрантской буржуазией», а также эстонскому правительству оказала помощь «немецкая буржуазия и земельная аристократия, сбежавшая сюда после изгнания её из Латвии».
В начале января 1919 г. эстонские войска, при поддержке Антанты, финских и шведских добровольцев и русских белогвардейцев подавили партизанское движение в своём тылу, а уже 7 января силой свыше 5 тысяч штыков и сабель перешли в наступление на фронте от Финского залива до Пайде. 14 января был эстонско-белогвардейские войска заняли Тарту. Финская добровольческая бригада морских пехотинцев высадилась в тылу 6 советской дивизии и 1 Эстонская дивизия 18 января взяла Нарву, по другим данным 19 января. 
В результате контрнаступления вся территория Эстонии оказалась под контролем эстонских войск. Фронт стабилизировался по реке Нарве.
Эти события вынудили командующего армии Латвии Славена выделить против эстонских войск 3 латышских стрелковых полка.
16 февраля 7 армия начала новое наступление в Эстонию. Эстонская Красная армия взяла Сетомаа.

Боевые действия в Латвии 

Войска Армии Советской Латвии, созданной 4 января 1919 г., развивая наступление к 30 января заняли почти всю территорию Латвии, кроме района Лиепаи и Айзпуте. В Латвии была восстановлена Советская власть.
Но ситуация на фронте изменилась, ещё 29 января Латышский отдельный батальон перешёл в наступление против красных и занял Скрунду. А в феврале немецкие добровольческие, латышские и белогвардейские части (ландесвер, германская железная и гвардейская резервная дивизии)под командованием Рюдигера фон дер Гольца перешли в наступление и заняли Вентспилс и Кулдигу. Также 9 февраля в Лиепаю прибыл корабль с оружием для войск правительства Ульманиса.

Продолжение наступления в Литве и Белоруссии 

После занятия Свентян и Ново-Александровска Красная армия 2 января начала наступление на Вильно. Бои за город начались 4 января 1919 г., когда части Псковской дивизии и 5 Виленского полка встретились с польскими отрядами Самообороны под командованием генерала Владислава Вейтки. После двухдневных боёв Красная армия взяла Вильно 6 января.
В Западной Белоруссии 6 января Красная армия заняла Барановичи, 10 — Лиду. В белорусском Полесье после боёв с петлюровскими отрядами и гайдамаками 9 января был взят Лунинец, 12 января германское командование передало Красной армии Речицу, а 14 — Гомель. Также после боя с украинскими войсками 25 января был взят Пинск.
В Литве Красная армия 9 января заняла Вилькомир, 15 января — Шяуляй, 25 — Тельшяй. Наступление в Литве остановилось лишь когда латышские и немецкие войска напали на Красную армию у реки Вента.
К концу 1918 г. Красная армия заняла значительную часть Литвы, там устанавливается власть советов.

Окончание наступления 
Советская историография утверждает, что «…на Западном фронте были сделаны нами наибольшие достижения в Латвии и в Привислянском направлении…».

К марту фронт проходил по линии Верро — Валк — Гейнаш — Двинск — Виндава — р. Вента — Тельши — Шавли, а далее Поневеж — Слоним — Картузская Берёза — жел. дор. станция Иваново (западнее г. Пинска) — Сарны — Овруч.

На этом продвижение Красной армии закончилось. Советская историография утверждает, что «…Главное командование было стеснено в уделении дальнейших сил и средств на усиление Западного фронта…» из-за «… крайнего напряжения всех её живых и материальных сил, отданных ею для двух главных театров — Восточного и Южного…». Также Красная армия исполняла директивы от 12 января 1919 г. № 649/а: «…Надо иметь в виду, что март явился для РСФСР началом крайнего напряжения всех её живых и материальных сил, отданных ею для двух главных театров — Восточного и Южного. Как на том, так и на другом начались решительные бои, почему Главное командование было стеснено в уделении дальнейших сил и средств на усиление Западного фронта. Все-таки необходимо отметить, что, невзирая на столь тяжелую боевую обстановку, на фронте Советской Литвы боевые успехи действовавших там незначительных частей были довольно значительные: красные войска уже заняли Вильну и правый берег Немана. В дальнейшем они готовились к продолжению действий по выполнению главной части основной директивы от 12 января 1919 г. № 649/а, а именно — к занятию среднего Немана (Ковна — Гродна включительно.)…».

Советская историография утверждает, что «…Против красного Западного фронта силы белых командований продолжали сосредоточиваться в четырёх главных районах:
 в Эстонии
 в западной части Курляндии, имея своим центром Либаву
 в Литве
 на берегах средней Вислы…».

Попытка в начале февраля взять Ковно и Гродно не удалась. В Гродно к тому времени находился 1 Белорусский пехотный полк, подчинённый Раде БНР, а Ковно по советской историографии «…была занята одной польской дивизией Галлера с конницей и танками; четыре форта приведены в боевую готовность…».

19 февраля 1919 директивой главнокомандующего от 12 февраля был образован Западный фронт.

Итоги операции 
В результате наступления советских войск была занята почти вся территория Белоруссии и значительная часть Прибалтики.

Там была восстановлена Советская власть и созданы новые советские государства:
 Эстляндская трудовая коммуна — 29 ноября 1918 г.
 Литовская Советская Республика — 16 декабря 1918 г.
 Латвийская Социалистическая Советская Республика — 17 декабря 1918 г.
 Советская Социалистическая Республика Белоруссия — 1 января 1919 г.

9—14 февраля 1919 года немецкие войска пропустили польские части на линию р. Неман (до Скиделя) — р. Зельвянка — р. Ружанка — Пружаны — Кобрин. Вскоре туда с другой стороны подошли части Западного фронта Красной Армии. Таким образом, образовался польско-советский фронт на территории Литвы и Белоруссии. Началась Советско-польская война.

См. также 

 Эстонская освободительная война
 Борьба за независимость Латвии
 Советско-литовская война
 Наступление Украинского фронта
 Советско-польская война

Примечания

Литература 

 Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия / Хромов С. С. (отв. ред.). — 1-е. — Москва: Советская энциклопедия, 1983. — 704 с. — 100 000 экз.
 Какурин Н. Е. Гражданская война. 1918—1921 / Н. Е. Какурин, И. И. Вацетис; Под ред. А. С. Бубнова и др. — СПб.: ООО "Издательство «Полигон», 2002. — 672 с., ил. — (Великие противостояния). Тираж 5100 экз. ISBN 5-89173-150-9.
 Рабинович С. История Гражданской войны

Ссылки 

 https://web.archive.org/web/20160305173113/http://dpfmordoviya.ru/istoriya-rossiyskogo-flota/2012-09-21/glava-7-deystviya-rossiyskogo-sovetskogo-flota-s-1917g-po-1940-g-g-uchastie-moryakov-i-korabley-flota-v-grazhdanskoy-voyne-sozdanie-krasnogo-flota-vooruzhennyy-konflikt-na-ozere-khasan-vooruzhennyy-konflikt-na-kvzhd-sovetsko-finlyandskaya-voyna
 http://www.hrono.ru/sobyt/1900war/1918est.php
 http://militera.lib.ru/h/kakurin_vatsetis/index.html
 http://www.estonica.org/ru/История/1914-1920_гг_Первая_мировая_война_и_обретение_Эстонией_независимости/Эстонская_Освободительная_война/
 http://www.lvportals.lv/print.php?id=175383
 https://www.webcitation.org/6GXcRApwR?url=http://www.historia.lv/alfabets/A/AR/arpolitika/raksti/lerhis001.htm
 http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2004/11/24/isving_01.html
 http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2007-01-29-laisves-kryzkeles-1918-1920-m-laisves-kovos/4781
 http://pawet.net/library/history/city_district/data_people/military/kandratovich/08/Генерал_Кіпріян_Кандратовіч_на_службе_БНР.html
 http://www.belarus.by/ru/about-belarus/history

Операции и сражения Гражданской войны в России
Сражения РСФСР
Военная история Эстонии
1918 год в Эстонии
1919 год в Эстонии
1918 год в Латвии
Гражданская война в Прибалтике
1918 год в Литве
1919 год в Литве
Сражения в Литве
1918 год в Белоруссии
1919 год в Белоруссии
Сражения в Белоруссии
Походы
Конфликты 1918 года
Конфликты 1919 года
1918 год в России
1919 год в России
1919 год в Латвии